Папианила (Papianilla) е име на:

 Папианила (съпруга на Тонантий Фереол) (* 415 г.), съпруга на Тонантий Фереол, внукът на Флавий Афраний Сиагрий
 
 Папианила (съпруга на Сидоний Аполинарий) (* 432 г.), дъщеря на римския генерал и император Авит, съпруга на Сидоний Аполинарий